The New Governess – cortometraggio USA del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The New Governess – cortometraggio britannico del 1915 prodotto dalla Horseshoe